Il campionato di calcio di Primera División messicana 1966-1967 è stato il ventiquattresimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 21 luglio 1966 e si concluse il 24 febbraio del 1967. Vide la vittoria finale del Toluca.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 
      Retrocesso in Segunda División 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Verdetti finali 
 Il Club Deportivo Toluca è campione del Messico.
 Il Club Deportivo Ciudad Madero retrocede in Segunda División.

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División de México

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1966-1967